Cieki w Polsce
 Biebła – struga, dopływ Biebrzy
 Biebła – struga, dopływ Brzozówki

Przypisy